«Золотые крылья Пенсаколы» () — американский телесериал в стиле экшн о жизни лётчиков на военно-воздушной базе во флоридском городе Пенсакола, производства Eyemark Entertainment в сотрудничестве с Partner Stations Network. Синдицированный показ телесериала состоялся в США с 15 сентября 1997 года по 20 мая 2000.

Сюжет 
В первом сезоне герой войны и лётчик-истребитель подполковник Билл Келли получает назначение на военно-воздушную базу в Пенсаколе на должность командира подразделения специального назначения под названием «Морские драконы». Под его начальство попадают несколько морских пехотинцев: пилот истребителя F-18, пилот вертолёта, специалист по разведке и эксперт-подрывник.

Во втором сезоне подразделение «Морские драконы» оказывается распущенным из-за недостатка финансирования. Келли вынужден стать тренером лётчиков истребитей F-18 на базе Пенсакола.

В третьем сезоне Келли вновь получает новое назначение в 18-е экспедиционное морское соединение как глава группы «Летающие бандиты» и приглашает троих своих учеников с собой.

В ролях 

 Джеймс Бролин — подполковник Билл Келли, позывной — Рейдер
 Род Роулэнд — лейтенант Бобби Гриффин, позывной — Чейзер (1 сезон)
 Кэтрин Моррис — лейтенант Аннализа Линдстром, позывной — Стингер (1 сезон)
 Родни Ван Джонсон — лейтенант Уэнделл Маккрей, позывной — Сайфер (1 сезон)
 Сальватор Ксереб — Эй-Джей Коноуэй, позывной — Будда (1 сезон)
 Кристанна Локен — Джанин Келли (1 сезон)
 Бринн Тайер — полковник Ребекка Ходжес (1 сезон)

 Кенни Джонсон — лейтенант Бутч Барнс, позывной — Бёрнер (2-3 сезон)
 Майкл Трукко — лейтенант Такер Генри III, позывной — Спун (2-3 сезон)
 Сандра Хесс — лейтенант Александра Дженсен, позывной — Айс (2-3 сезон)
 Бобби Хоси — майор Макартур Льюис-младший, позывной — Хаммер (2-3 сезон)
 Барбара Нивен — Кейт Андерсен (2-3 сезон)
 Дэвид Куон — капитан Эдвард Терелли, позывной — Капоне (3 сезон)
 Фелисити Уотерман — лейтенант Абигайл Хоули, позывной — Мэд Дог (3 сезон)

Ссылки 

Телесериалы США, запущенные в 1997 году
Экшен-телесериалы США
Драматические телесериалы США
Программы телеканала TNT
Телесериалы, сюжет которых разворачивается во Флориде
Программы, вышедшие сразу в телевизионной синдикации в США
Телесериалы США, завершённые в 2000 году